USS John S. McCain je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS John S. McCain (DDG-56) 
 USS John S. McCain (DD-928) 
 USS John S. McCain (DL-3) 
 USS John S. McCain (DDG-36)

John S. McCain